

Geografia

Francja 
 Nordheim – gmina w regionie Alzacja

Niemcy 
 Nordheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Nordheim am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Nordheim vor der Rhön – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Markt Nordheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Morasko

Stany Zjednoczone 
 Nordheim – miasto

Osoby 
 Arne Nordheim – norweski kompozytor
 Lothar Nordheim – amerykański fizyk
 Marcus Nordheim – niemiecki kupiec